El LIII Campeonato del mundo por equipos de Tenis de Mesa se celebró en la localidad de Kuala Lumpur (Malasia) entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2016.

Participantes
En su primera división ("Champioship division") participaron un total de 24 equipos: los 16 primeros clasificados en la anterior edición en esa misma categoría, los dos primeros de la segunda división en el anterior campeonato del mundo Tokio 2014, y los 6 equipos mejor clasificados en el ranking mundial que no estaban ya clasificados por sus resultados en el torneo anterior. El mismo número de participantes y sistema clasificatorio respecto de la segunda división, existiendo también una tercera y una cuarta.

Medallero

Medallistas

Resultados "Championship Division"

Masculino

Ronda preliminar
Los 3 primeros de cada grupo avanzaron a la ronda eliminatoria para los puestos del 1.º al 12.º; el primero de cada grupo directamente a cuartos de final. Los 3 últimos, disputaron los puestos 13.º al 24.º; el cuarto de cada grupo directamente a cuartos de final.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ronda eliminatoria

Puestos 13-24

Puestos 1-12
{{Copa de 16

| BYE|
| BYE|
| |0
| |3
| |0
| |3
| BYE|
| BYE|
| BYE|
| BYE|
| |1
| |3
| |2
| |3
| BYE|
| BYE|

| |3
| |0
| |1
| |3
| |3
| |1
| |3
| |2

| |3
| |0
| |3
| |1

| |3
| |0
|}}

Femenino
Ronda preliminar
Los 3 primeros de cada grupo avanzaron a la ronda eliminatoria para los puestos del 1.º al 12.º; el primero de cada grupo directamente a cuartos de final. Los 3 últimos, disputaron los puestos 13.º al 24.º; el cuarto de cada grupo directamente a cuartos de final.Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DRonda eliminatoria

Puestos 13-24

Puestos 1-12

Femenino

Ronda preliminar
Los 3 primeros de cada grupo avanzaron a la ronda eliminatoria para los puestos del 1º al 12º; el primero de cada grupo directamente a cuartos de final. Los 3 últimos, disputaron los puestos 13º al 24º; el cuarto de cada grupo directamente a cuartos de final.Grupo EGrupo FGrupo GGrupo H'''

Ronda eliminatoria

Puestos 37–48

Puestos 25–36

Referencias

Enlaces externos
Página web oficial
Web de la ITTF

2016
Competiciones deportivas mundiales celebradas en Malasia
Tenis de mesa en 2016
Deporte en Malasia en 2016
Competiciones de tenis de mesa